Агустин де Итурбиде има више значења:
  Агустин де Итурбиде
 Агустин де Итурбиде (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агустин де Итурбиде (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику